

Lieux 

  est un village du Derbyshire, en Angleterre.
  est un village du Leicestershire, en Angleterre.
 Burbage est un village du Wiltshire, en Angleterre.

Personnes 

 James Burbage (1531-1597) est un acteur de théâtre anglais.
 Richard Burbage (1568-1619) est un acteur de théâtre anglais, fils du précédent.